Девя́ткино — топоним в России:
 Девяткино — транспортный узел в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. К нему относятся:
 Девяткино — железнодорожная станция.
 «Девяткино» — станция Петербургского метрополитена.
 Северный автовокзал, который тоже часто называют «Девяткино».
 Девяткино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Девяткино — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.

См. также 
 Новое Девяткино — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.